

Вест-Сенека — місто, штат Нью-Йорк
 Вест-Сенека — переписна місцевість, штат Нью-Йорк